Chichester
Chichester (district)
Chichester (New Hampshire)
Chichester (Quebec)